Peter Fuchs, gespielt von Peter Borgelt, war eine fiktive Figur der Reihe Polizeiruf 110.

Hintergrund 
Peter Fuchs war von 1971 bis 1991 in 88 Folgen ein Ermittler der Reihe Polizeiruf 110. Er war von der ersten bis zur damaligen letzten Folge mit von der Partie und galt später lange Zeit als Chef der Ermittlungsgruppe. Er war auch zu DDR-Zeiten der am längsten agierende und dienstälteste Kommissar. Die Figur des Peter Fuchs war auch beliebt für seine ruhige, überlegte und besonnene Art. Ein Privatleben wurde ihm, wie auch den anderen Ermittlern in der Reihe zur damaligen Zeit, jedoch nicht zugestanden. So konzentrierte man sich hauptsächlich auf die Ermittlungsarbeit im sozialistischen Sinn und den erzieherischen Charakter.

Mit der Abwicklung des Deutschen Fernsehfunks (DFF) bzw. Fernsehens der DDR im Dezember 1991 endete vorerst auch die Reihe Polizeiruf 110. Nach der Fortführung der Reihe im Juni 1993 durch die ARD und andere Dritte Programmanstalten kehrte Borgelt nicht wieder in seine alte Rolle zurück. Peter Borgelt verstarb am 18. März 1994 im Alter von 66 Jahren an einem Krebsleiden.

Sonstiges 
Rückblickend wurde die Rolle des Hauptmanns Fuchs nach der Wende auch „der ostdeutsche Maigret“ in Anlehnung an Jean Gabin bzw. auch „der ostdeutsche Columbo“ in Anlehnung an Peter Falk genannt.

In der Sendefassung der 1974 nicht fertiggestellten, erst 2009 ohne Tonspur im Deutschen Rundfunkarchiv aufgefundenen und am 23. Juni 2011 im MDR ausgestrahlten Folge Im Alter von … sprach Oliver Stritzel für den inzwischen verstorbenen Peter Borgelt die Rolle des Oberleutnants Fuchs.

Die Folge Unter Brüdern (Erstausstrahlung: 28. Oktober 1990) war eine Gemeinschaftsproduktion vom Polizeiruf 110 (DFF) und der Reihe Tatort (WDR). Dabei führen Hauptkommissar Peter Fuchs und sein Kollege, Oberkommissar Thomas Grawe (Andreas Schmidt-Schaller), die Ermittlungen in einem Mordfall von Berlin nach Duisburg, wo sie auf die beiden Hauptkommissare Horst Schimanski (Götz George) und Christian Thanner (Eberhard Feik) treffen. Dieses Crossover zwischen den beiden Reihen war bis heute (Stand Januar 2023) einmalig.

Dienstgrade des Ermittlers 
 Oberleutnant (1971–1978)
 Hauptmann (1978–1990)
 Kriminalhauptkommissar (1990–1991)

Fälle/Folgen

Weblinks 
 Peter Borgelt, Informationsseite bei DasErste.de

Ermittler der Fernsehreihe „Polizeiruf 110“
Fiktive Person